Жан Карлос де Брито (; ) — бразильский футболист, защитник шведского «Норрчёпинга».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за клубы бразильские «Гояс», «Палмейрас» и «Формозу», а также испанскую «Осасуну». Взрослую карьеру начал на родине в 2017 году за КРАК. Также в дальнейшем выступал за «Пайсанду» и «Тубаран».

В начале февраля 2019 года перешёл в шведский «Хаммарбю», подписав с командой трёхлетний контракт. Первую игру за столичный клуб провёл 4 марта в рамках группового этапа кубка страны с «Далькурдом». 1 апреля дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Эльфсборг», появившись на поле на в стартовом составе. Вторую половину сезона Жан провёл во «Фрее» на правах аренды. В 2020 году также на правах аренды выступал за финский ТПС.

В феврале 2021 года стал игроком «Варберга», заключив соглашение до конца 2023 года. Дебютировал в чёрно-зелёной футболке 11 апреля в игре первого тура чемпионата с «Мьельбю». В общей сложности провёл 23 игры за клуб, отметившись в них шестью полученными жёлтыми карточками.

13 января 2022 года подписал контракт с «Норрчёпингом». Первую игру за клуб провёл 19 февраля в рамках группового этапа кубка Швеции с «Эстером».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Норрчёпинга»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК КРАК
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК ТПС
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Норрчёпинг»